Federació Catalana de Natació, màxima institució reguladora de la natació a Catalunya
 Frente de Convergencia Nacional, partit polític de Guatemala
 Federal Convention of Namibia, partit polític històric de Namíbia
 Football Club de Nantes, club de futbol de la ciutat de Nantes (França)
 1. Fußball-Club Nürnberg, club de futbol de la ciutat de Nuremberg (Alemanya)
 FC Nordsjælland, club de futbol de la ciutat de Farum (Dinamarca)